Slovo racionalizace má několik významů:
 Racionalizace (ekonomie) – proces příklonu od náhodného k plánovanému a efektivnímu rozhodování
 Racionalizace (fyzika) – vyloučení nadbytečných číselných koeficientů ve vztazích fyzikálních veličin 
 Racionalizace (matematika) – usměrňování zlomku, tedy odstranění odmocnin ze jmenovatele zlomku bez změny jeho hodnoty
 Racionalizace (psychologie) – obranný mechanismus lidské psychiky
 Racionalizace (sociologie) – proces příklonu k ekonomičtějšímu plánování společenských akcí